Brash ist der Familienname folgender Personen:

 Don Brash (* 1940), neuseeländischer Politiker
 Scott Brash (* 1985), schottischer Springreiter

Siehe auch:
 Brasch